Гран-при Австрии 1971 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 15 августа 1971 года на трассе Остеррайхринг.

Питер Гетин перешёл из «Макларена» в BRM, где заменил погибшего Педро Родригеса. Место англичанина в «Макларене» занял Джеки Оливер. Местный гонщик Ники Лауда дебютировал в команде «Марч», а стартовавший ранее на частном «Макларене» Хельмут Марко присоединился к команде BRM. Марио Андретти вновь улетел на соревнования в США и его команда «Феррари» сократила число своих машин до двух.

Первое место на старте неожиданно завоевал Йо Зифферт. В гонке швейцарец завоевал «Большой шлем»: лидировал от старта до финиша, показал быстрейший круг и одержал победу, которая стала для него второй и последней в карьере. Жаки Икс потерял все шансы на победу в чемпионате после схода на 32 круге из-за выхода из строя системы зажигания. Единственным, кто теоретически мог помешать Джеки Стюарту стать чемпионом мира, был Ронни Петерсон, но швед испытывал проблемы с управляемостью своего автомобиля и в итоге финишировал лишь восьмым. Неудачи соперников обеспечили сошедшему с трассы на 36 круге Стюарту чемпионский титул. Финишировавший вторым Эмерсон Фиттипальди показал лучший в сезоне результат для команды «Лотус», а Тим Шенкен завоевал единственный в своей карьере подиум, который также стал единственным для команды «Брэбем» в сезоне 1971 года.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-54 Йо Зифферт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии